Пешехо́нов — русская фамилия. Известные носители:

 Пешехонов, Алексей Васильевич (1867—1933) — русский экономист, журналист, политический деятель.
 Пешехонов, Александр Анатольевич (род. 1979) — спортсмен. Мастер спорта России международного класса (2001) по скалолазанию.
 Пешехонов, Василий Иванович (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Пешехонова, Елена Павловна (ро. 1988) — российская волейболистка.

Прочее 
 (11444) Пешехонов — астероид главного пояса